En kavaler betegner bl.a. en mand, der er dannet, høflig og beleven i sin opførsel især over for damer.

Betyder oprindelig en ridder og rytter.

Mænd
Samfund